Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2012/2013 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

«Порту» (Порту)

«Динамо» (Киев) 

* В матче 2-го тура «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Загреб) мяч в свои ворота забил Йосип Пиварич.

«Динамо» (Загреб)

Группа B

«Шальке 04» (Гельзенкирхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Фельтинс-Арена» называется «Арена АуфШальке».

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

«Олимпиакос» (Пирей)

«Монпелье» (Монпелье)

Группа C

«Малага» (Малага)

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

** В матче 2-го тура «Зенит» – «Милан» мяч в свои ворота забил Томаш Губочан.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Андерлехт» (Брюссель)

Группа D

«Боруссия» (Дортмунд) 

* В матче 4-го тура «Реал» – «Боруссия» мяч в свои ворота забил Альваро Арбелоа.

«Реал» (Мадрид)

«Аякс» (Амстердам)

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

Группа E

«Ювентус» (Турин) 

* В 6-м туре «Шахтёр» – «Ювентус» мяч в свои ворота забил Александр Кучер.

«Шахтёр» (Донецк)

«Челси» (Лондон)

«Норшелланн» (Фарум)

Группа F

«Бавария» (Мюнхен) 

* В ответном матче 1/2 финала «Барселона» – «Бавария» мяч в свои ворота забил Жерар Пике.

«Валенсия» (Валенсия)

БАТЭ (Борисов)

«Лилль» (Лилль)

Группа G

«Барселона» (Барселона)

«Селтик» (Глазго) 

* В матче 2-го тура «Спартак» – «Селтик» мяч в свои ворота забил Дмитрий Комбаров.

«Бенфика» (Лиссабон)

«Спартак» (Москва) 

* В матче 1-го тура «Барселона» – «Спартак» мяч в свои ворота забил Дани Алвес.

В матче 3-го тура «Спартак» – «Бенфика» мяч в свои ворота забил Жардел.

Группа H

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В ответном матче 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» – «Реал» мяч в свои ворота забил Серхио Рамос.

«Галатасарай» (Стамбул) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Тюрк Телеком» называется «Али Сами Ен».

ЧФР (Клуж-Напока) 

* В ответном матче 3-го тура «Галатасарай» – ЧФР мяч в свои ворота забил Дани Нункё.

«Брага» (Брага)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2012/2013

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

состав